ФК Дрина може да се односи на:

 ФК Дрина Зворник, фудбалски клуб из Зворника
 ФК Дрина Љубовија, фудбалски клуб из Љубовије
 ФК Дрина ХЕ, фудбалски клуб из Вишеграда
 ФК Дрина Батар, фудбалски клуб из Батра